Chrestyschtsche  (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chrestyschtsche (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Chrestyschtsche (Krasnohrad), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad